Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu je vsakoletni hokejski turnir za reprezentance pod okriljem Mednarodne hokejske zveza od leta 1920. Med letoma 1920 in 1968 je kot Svetovno prvenstvo v hokeju na ledu štel hokejski turnir Zimskih olimpijskih iger. Najuspešnejša reprezentanca po številu naslovov prvaka je Kanada, ki je dosegla 27 naslovov v 66-ih nastopih, Sovjetska zveza pa jih je dosegla 22 na le 34-ih turnirjih in je daleč najboljša po odstotku naslovov glede na število nastopov, 64.7%, so tudi edina reprezentanca, ki je prav na vsakem nastopu osvojila medaljo. Skupaj s sovjetskimi naslovi je ruska reprezentanca, ki jo Mednarodna hokejska zveza priznava kot naslednico sovjetske reprezentanca, najuspešnejša s 27-imi naslovi prvaka.

Svetovni prvaki

Dobitniki medalj 
Reprezentance v poševnem ne obstajajo več, toda Mednarodna hokejska zveza priznava rusko reprezentanco za naslednico sovjetske, češko za naslednico češkoslovaške in nemško za naslednico zahodnonemške.

Hokeju na ledu

Hokejska tekmovanja
Športne prireditve, ustanovljene leta 1920